Jacob Christensen er navnet på flere personer:

 Jacob Christensen (Socialdemokratiet) (1873-1924) – dansk redaktør og politiker fra Socialdemokratiet
 Jacob Christensen (Kristeligt Folkeparti) (1925-2017) – dansk læge og politiker fra Kristeligt Folkeparti
 Jacob Christensen (musiker) - dansk musiker fra Zapp Zapp